Гусарівська сільська рада — Харківська область, Балаклійський район
 Гусарівська сільська рада — Харківська область, Барвінківський район